Быка́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Быканов, Андрей Николаевич (род. 1980) — российский регбист, полузащитник схватки (скрам-хав) команды «Слава» и сборной России.
 Быканов, Анатолий Дмитриевич (1937—2015) — советский и российский композитор эстрады, кино и мультипликации.
 Быканов, Василий Фёдорович (1884—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Быканов, Прокопий Иннокентьевич (1938—2014) — советский горняк, бульдозерист. Герой Социалистического Труда, народный депутат СССР.

 Быканов, Владислав (; род. 1989) — израильский участник Зимних Олимпийских игр.

См. также 
  — название населённых пунктов.
 Быкановский сельсовет

Примечания